Ballif ist der Familienname von

 Peter Baliff (auch Peter Ballif) (1775–1831), Berliner Zahnarzt, Entwickler der ersten willkürlich beweglichen Handprothese
 Christophe Ballif (* 1969), Schweizer Physiker und Hochschullehrer
 Claude Ballif (1924–2004), französischer Komponist